Bélesta (Ariège)
Bélesta (Pyrénées-Orientales)
ook:
Bélesta-en-Lauragais, Haute-Garonne